Siddharta ima več pomenov:

 Siddharta je rojstno ime zgodovinskega in verskega lika Gautame Bude.
 Siddharta - književno delo Hermanna Hesseja
 Siddharta - slovenska glasbena skupina.